La route départementale 17, ou RD 17, ou D17, peut désigner :
 La route départementale 17 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, reliant Le Castellard-Melan à Majastres et  également La Palud-sur-Verdon et Rougon à la RD 952 (sur 8 km) ;
 La route départementale 17 dans le département d'Eure-et-Loir, reliant Garancières-en-Beauce, proche du département de l'Essonne, à Courtalain, proche du département de Loir-et-Cher ;
 La route départementale 17 dans le département de la Hautes-Pyrénées, reliant Laborde à Bernadets-Debat ;
 La route départementale 17 dans le département de la Haute-Vienne, reliant Coussac-Bonnevalà Cognac-la-Forêt ;
 La route départementale 17 dans le département de la Gironde, reliant La Guirande (commune de Lagorce) à Sauveterre-de-Guyenne, sur laquelle est survenue l'accident de Puisseguin en  ;
 La route départementale 17 dans le département d'Indre-et-Loire qui relie Quinçay à Chambourg-sur-Indre.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 

017